Marie-Ève Pelletier – schermitrice canadese
 Marie-Ève Pelletier – tennista canadese